Mandi kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Mendī, ort, Oromia,

Indien 

 Mandi (ort), Himachal Pradesh, 
 Mandi (distrikt), Himachal Pradesh, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar